Anna McGowan, detta "Annie" (1897-1990) – una degli ultimi superstiti del naufragio del Titanic
 David Fisher McGowan (1838-1924) – arciere statunitense
 Gavin McGowan (1976) – ex calciatore inglese, di ruolo difensore
 Glen McGowan (1981) – ex cestista statunitense
 Heather McGowan (...) – scrittrice statunitense
 J.P. McGowan, propriamente John Paterson McGowan, (1880-1952) – regista, attore e sceneggiatore australiano
 Kathleen McGowan (1963) – scrittrice statunitense
 Kevin McGowan (1991) – giocatore di baseball statunitense
 Myrtle Alice Cook-McGowan (1902-1985) – velocista canadese, campionessa olimpica
 Oliver McGowan (1907-1971) – attore statunitense
 Robert McGowan Coventry (1855-1914) – pittore inglese del periodo vittoriano
 Rose McGowan (1973) – attrice, regista e cantante statunitense
 Ryan McGowan (1989) – calciatore australiano, di ruolo difensore 
 Shane MacGowan, propriamente Shane Patrick Lysaght MacGowan (1957) – musicista irlandese
 Vince McGowan, propriamente Vincent J. McGowan (1913-1982) – cestista statunitense
 Zach McGowan (1981) – attore e doppiatore statunitense